Алегре има више значења:

 Алегре, Ел Тигре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Алегре (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алегре, Ранчо Алегре (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алегре, Километро 25 (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алегре (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику